Ла Алгодонера има више значења:

 Ла Алгодонера (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Алгодонера (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алгодонера (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Алгодонера (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику